Anna Leopoldovna af Mecklenburg (, ; eller , ; født  7. december 1718 i Rostock, død 18. marts 1746 i Kholmogory) var som storfyrstinde Anna Leopoldovna af Rusland regent af Rusland 1740-1741 som værge for sin umyndige søn, zar Ivan 6. af Rusland. Hun var datter af Katarina Ivanovna (søster til kejserinde Anna Ivanovna af Rusland) og hertug Karl Leopold af Mecklenburg-Schwerin.

Levned 
 
Anna kom til Rusland i 1722, da hendes mor blev skilt og flyttede hjem. I 1730 var hendes mor på tale som kandidat til tronen, men den gik i stedet til Annas moster. I 1733 konverterede Anna til den ortodokse kirke. Samme år døde moderen, og hendes kommende mand Anton Ulrik af Braunschweig kom til Rusland. De blev gift 1739. Deres søn Ivan VI arvede tronen i 1740 med Ernst Johann von Biron som regent. Men Anna havde snart held til at styrte ham og overtage regeringen.
 
Peter den Stores datter Elisabeth var favorit hos de soldater, der i december 1741 startede et oprør blandt vagterne, og Elisabeth kunne tage magten som kejserinde. Anna og hendes familie flyttedes til et fængsel i Dünamünde ved Riga, og de endte i fængsel i Khologory, hvor hun døde i barselsseng i 1746. 
 
Hendes søn Ivan VI blev 16. juli 1764 myrdet i Schlüsselburg. Anna Leopoldovnas mand Ulrik Anton af Braunschweig-Lüneburg døde 19. marts 1776 i Kholmogory. Anna Leopoldovnas fire børn blev løsladt i 1780 og flyttede til Danmark, hvor de var i en mere behagelig husarrest i Horsens med russisk pension til deres død.

Familie 
 
Anna Leopoldovna og Anton Ulrich af Braunschweig fik fire børn:
  
 Ivan (1740-1764)
 Hertuginde Katharina af Braunschweig-Lüneburg Wolfenbüttel (1741-1807)
 Hertuginde Elisabeth af Braunschweig-Lüneburg Wolfenbüttel (1743-1782)
 Hertug Peter af Braunschweig-Lüneburg Wolfenbüttel (1745-1798) 
 Hertug Aleksej af Braunschweig-Lüneburg Wolfenbüttel (1746-1787)
  
Ivan døde i fængslet, mens de yngre søskende døde i husarrest i Horsens.

Stamtræ

Referencer 

Regenter af Rusland
Huset Mecklenburg
Personer fra Rostock